Zuccolo

 La famille Zuccolo de Legnano, nobles de Venise.
 Lodovico Zuccolo (1568-1630), écrivain italien ;
 Lodovico Zuccolo, juriste italien ;
 Simeone Zuccolo ;
 Vitale Zuccolo (1556-1630), poète italien.

Homonymie de patronyme